Brestovec – wieś w powiecie Komárno na Słowacji
 Brestovec – wieś w powiecie Myjava na Słowacji
 Brestovec – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji